Hyka ist der Familienname folgender Personen:

 Jahmir Hyka (* 1988), albanischer Fußballspieler